

Biografia 
András István Arató è un ingegnere elettrico ungherese in pensione che, dopo un servizio fotografico nel 2010, divenne noto in quanto la sua immagine divenne dal 2011 un diffuso meme di Internet noto come "Hide the Pain Harold"; la serie di foto lo rappresenta seduto davanti a un computer con un sorriso che risulta triste in quanto forzato, con in mano una tazza. Quando le foto divennero note, vennero impiegate per realizzare numerosi meme basati sull'espressione facciale di Arató il quale, sebbene all'inizio fosse stato infastidito dalla cosa, alla fine ha accettato il suo status di celebrità su Internet e la sua numerosa comunità di ammiratori, tanto da impersonare il personaggio di "Harold" in video musicali e pubblicità (è stato testimonial di Coca-Cola) e fare interventi in conferenze ed eventi pubblici. Nel 2019 ha raccontato la sua esperienza a una conferenza TEDx.

Note

Collegamenti esterni 
 

Meme